Лалаев — фамилия.

Известные носители:
 Лалаев, Геворк Павлович — нефтепромышленник, помещик.
 Лалаев, Карапет Павлович — известный коммерсант, активный деятель армянской общины С.Петербурга в конце 19 века
 Лалаев, Матвей Степанович (1828—1912) — генерал от артиллерии Русской императорской армии, военный педагог и писатель.
 Лалаев, Орхан Муса оглы (род. 1991) — азербайджанский футболист, амплуа — защитник.

Примечания